Archimantis — род насекомых из подсемейства Hierodulinae семейства настоящих богомолов. Все входящие в него виды обитают в Австралии, являясь её эндемиками. Длина тела богомолов составляет от 150 до 180 мм. Взрослые насекомые могут быть довольно агрессивными.

Изучению данной группы, начиная с 1920-х годов, посвятил много времени австралийский энтомолог (а также антрополог, археолог и этнолог) Норман Тиндейл (1900—1993).

Классификация 
На ноябрь 2020 года в род включают видов:
 Archimantis armata Wood-Mason, 1877
 Archimantis brunneria Saussure, 1871
 Archimantis gracilis Milledge, 1997
 Archimantis latistyla (Serville, 1839)
 Archimantis monstrosa Wood-Mason, 1878
 Archimantis quinquelobata Tepper, 1905
 Archimantis sobrina Saussure, 1872 — синоним Archimantis minor Giglio-Tos, 1917
 Archimantis straminea Sjostedt, 1918
 Archimantis vittata Milledge, 1997

Примечания 

Настоящие богомолы
Роды богомоловых
Насекомые Австралии